Алто ел Хобо има више значења:

 Алто ел Хобо (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Алто ел Хобо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику